Ruère avec ou sans s final peut désigner :

Localités

Ruère, un hameau français situé près de Messeix dans le département du Puy-de-Dôme et la région Auvergne.
 Ruère est un hameau de Saint-Léger-Vauban dans l'Yonne.
 Ruère est un hameau d'Alligny-en-Morvan, dans la Nièvre.
 Ruère est un hameau de la commune de Suin, dans le département de Saône-et-Loire.
 Rhuère est un hameau de cette commune s'écrivait au  Ruère.

Monuments
 Château de Ruère, maison natale de Vauban, sur la commune de Saint-Léger-Vauban.
 Château de Rhuère, sur la commune de Gâcogne.

Notes et références